

События 
 Консулы Флавий Маркиан и Флавий Зенон.
 Битва на реке Болия. Победа остроготов над сарматами (короли Бевка и Бабай), свевами (короли Хунимунд и Аларик), гепидами, скирами (старейшины Эдика и Гунульф) и ругами.
 Покорение вестготами свевов.
 Преемник Эгидия комит Павел и франки Хильдерика атаковали вестготов.
 Крестьянское восстание в Чжэцзяне.
 Табгачи завоевали Шаньдун.
 Вымирание Гуннов

См. также